Basilica di San Prospero a Reggio Emilia
 Chiesa dei Santi Prospero e Filippo a Pistoia
 Chiesa di San Prospero a Carpineti
 Chiesa di San Prospero a Castelfiorentino
 Chiesa di San Prospero a Marianopoli
 Chiesa di San Prospero a Marore, frazione di Parma
 Chiesa di San Prospero a Milano, ora demolita
 Chiesa di San Prospero a Montesalso, frazione di Varano de' Melegari
 Chiesa di San Prospero a Perugia
 Chiesa di San Prospero a San Prospero
 Chiesa di San Prospero a San Prospero Parmense, frazione di Parma

Pagine correlate 
 Pieve di San Prospero